Ballard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Harvey Eugene Ballard
 Ernest Ballard